Qeqertarujussuaq bezeichnet:
 Qeqertarujussuaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarujussuaq (Insel, Paamiut, nördlich), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertarujussuaq (Insel, Paamiut, südlich), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland